BF3 peut signifier :
 La formule chimique du trifluorure de bore (BF3).
 Battlefield 3, un jeu vidéo de tir à la première personne sorti en 2011.